Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Japan Women’s Open Tennis 2015 in Tokio des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 14. September 2015 stattfand. Es qualifizierten sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in der Präfektur Tokio